Daugaard ist der Familienname folgender Personen:

 David Daugaard (* 1994), dänischer Badmintonspieler
 Dennis Daugaard (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Jens Daugaard-Jensen (1871–1938), dänischer Kaufmann und Inspektor von Grönland
 Line Daugaard, siehe Line Fruensgaard (* 1978), dänische Handballspielerin

Siehe auch:
 Daugård, Ortschaft in der ostjütischen Gemeinde Hedensted